Leukon () steht für:

griechische Mythologie:
 Leukon (Sohn des Athamas)
 ein Hund des Aktaion (Hyginus: Fabeln 181; Ovid: Metamorphosen 3, 218)
 ein alternativer Name für Leukos

Personen:
 Leukon (Heros), einer von sieben Heroen aus Plataiai, denen auf Anweisung des Orakels von Delphi geopfert werden sollte (Plutarch: Aristides 11)
 Leukon (Komödiendichter), ein Zeitgenosse des Aristophanes und wie dieser ein Dichter der Alten Komödie

Könige des Bosporanischen Reiches:
 Leukon I. († 349 v. Chr.), ein König des Bosporanischen Reiches
 Leukon II. (Regierungszeit ca. 240–ca. 220 v. Chr.), ein König des Bosporanischen Reiches, siehe Bosporanisches Reich